, также , настоящее имя Хиросада Кога (, 24 февраля 1910 года, Тэнри, префектура Нара — 26 мая 2000 года, Токио) — японский актёр театра, кино и телевидения, также режиссёр нескольких фильмов. Лауреат ряда кинематографических премий за лучшую мужскую роль (первого и второго плана) и режиссёрский дебют, а также нескольких государственных наград.

Биография и карьера 
Родился в Тэнри (префектура Нара) в феврале 1910 года.

Получил высшее образование на факультете искусств Токийского имперского университета, закончив его по специальности «Германская литература» в 1935 году. Тогда же, в начале-середине 1930-х годов, связал свою жизнь с театром, вступив в кансайскую труппу «нового театра» () театральной компании Shochiku, впоследствии и исполняя роли, и режиссируя постановки. В 1936 и 1942 годах артист также участвовал в организации новых театральных групп Inoue Engeki Dojo и Bunka-za.

В 1944—1945 годах служил в армии. Вернувшись с военной службы и уже имея театральный опыт, Ямамура пробует свои силы в кинематографе, дебютируя в 1946 году в фильме  и сыграв в дальнейшем около 200 ролей, некоторые из которых были удостоены в совокупности призов всей японской «большой четвёрки» (премии Японской академии, «Кинэма Дзюмпо», «Майнити» и «Голубая лента»).

В 1950-х годах Со Ямамура также начал продюсировать и ставить фильмы, основав в 1952 киностудию «левой» направленности Gendai Production Company, а в 1953 году сделав свой дебют в режиссуре в фильме  по одноимённому пролетарскому роману Такидзи Кобаяси.

С середины 1950-х актёр, помимо отечественных, сотрудничал и с зарубежными кинематографистами. Начиная с 1964 года, Ямамура снимается также на телевидении, постепенно снижая активность в кино, но продолжая сниматься и там до преклонного возраста.

В течение всей жизни Со Ямамура активно увлекался рыбалкой, вплоть до того, что какое-то время владел магазинчиком рыболовных принадлежностей, а в 1974 году выпустил в издательстве Futami Shobo Publishing книгу  — одновременно свои мемуары и пособие по рыбной ловле «старой закалки», без применения моторных лодок, троллинга и т. п..

Со Ямамура продолжал сниматься вплоть до 1990-х годов. Умер в 90-летнем возрасте, в 4:40 вечера 26 мая 2000 года в больнице токийского района Накано от инфаркта миокарда. Похоронен на кладбище Аояма.

Награды

Профессиональные 
Кинопремия «Майнити»
 1951 (5-е вручение) — приз за лучшие мужские роли второго плана — в трёх фильмах: ,  и 
 1955 (9-е вручение) — приз за лучшие мужские роли — в двух фильмах:  и 

Кинопремия «Голубая лента»
 1951 (1-е вручение) — приз за лучшую мужскую роль — в фильме «Сестры Мунэката»
 1955 (5-е вручение) — приз за лучший режиссёрский дебют — в фильме «Чёрный прилив»
 1962 (12-е вручение) — приз за лучшие мужские роли второго плана — в двух фильмах:  и 

Кинопремия «Кинэма Дзюмпо»
 1965 — приз за лучшую мужскую роль — в фильме 

 1995 — приз Golden Glory по совокупности заслуг в кинематографе

 2001 — приз по совокупности заслуг в кинематографе (посмертно)

Государственные 
 1977 — медаль Почёта с пурпурной лентой.
 1983 — орден Восходящего Солнца 4 класса.

Фильмография 
Фильмография скомпилирована по профилям Со Ямамуры в нескольким кинобазах, указанных в разделе «Ссылки»; при разночтении чтения названия/имени предпочтение отдавалось японоязычным базам как более близким к первоисточнику. Многие имена исполненных персонажей, по которым возникли проблемы из-за вариативности чтения иероглифов в японском, оставлены в японской записи до уточнения (помощь участников с хорошим знанием японской ономастики приветствуется).

Фильмы, отмеченные значимыми премиями или фестивалями, отмечены золотым фоном при наличии у них номинаций или наград, напрямую связанных с работой самого Ямамуры (как актёра, режиссёра или сценариста), и голубым фоном — для остальных случаев (с номинациями/призами за лучшие женские роли, в технических категориях и т. п.).

Работы в кинематографе (для «большого экрана»)

1940-е годы

1950-е годы

1960-е годы

1970—1990-е годы

Работы на телевидении

Примечания

Ссылки 
 
 Со Ямамура в кинобазе Japanese Movie Database
 Со Ямамура в кинобазе MovieWalker
 Со Ямамура на сайте FilmReference.com. Профиль включает копию мемориальной статьи киноведа Кёко Хирано.

Дополнительная литература 
 .
 .
Собственные книги
  (Гибрид пособия по рыбалке — главному хобби артиста — и его ранних мемуаров с тематическим уклоном)
  (мемуары артиста).

Умершие от инфаркта миокарда